Вальйо ()  — решето, грохот (будівельний термін).
 Вальйо (інструмент) — інструмент або обладнання, що складається з однієї або більше поверхонь з каліброваними отворами (наприклад, сітки, перфоровані пластини), з поступовим зменшенням розміру від однієї поверхні до іншої, через який проходять всі менші елементи сортованого матеріалу.

Топонім 
 Вальйо-Серра () - муніципалітет в Італії.
 Вальйо-Базиліката () — муніципалітет в Італії.

Прізвище 
 Вальо-Лаурін Роберто — відомий вчений в галузі аеродинаміки. Найближчий співробітник А. Феррі в аеродинамічній лабораторії Бруклінського політехнічного інституту (США).
 Вальо Марія Андріївна (пол. Maria Walo,*16 червня1925, Борислав — † 1 червня2011, Львів) — український бібліограф, бібліографознавець, книгознавець, літературознавець, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка.

Примітки